Irina Smirnova – pallavolista russa nata nel 1968
Irina Smirnova – pallavolista russa nata nel 1990
Irina Smirnova – pugile
Irina Smirnova – tennista russa